Juist (eiland), een eiland en gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Juist (plaats), een gehucht in de gemeente Eemsdelta in de provincie Groningen
 Juist Magazine, een maandblad van Elsevier
 Juist, of rechtvaardig handelen